

Anno 
 1056 – (MLVI in numeri romani) è un anno dell'XI secolo
 1056 a.C.

Matematica 
 1056 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1056 Azalea – asteroide della fascia principale del sistema solare